Árabes — povo do Oriente Médio
 Língua árabe — língua do povo árabe
 Alfabeto árabe — forma de escrita da língua árabe
 Cavalo árabe — raça de cavalos
 Música árabe — música em língua árabe

Desambiguação